Drory ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Drory (1844–1904), deutsch-britischer Unternehmer
 George William Drory (1803–1879), britischer Ingenieur und Gaswerkunternehmer
 Henry James Drory (1837–1899), britischer Ingenieur und Gaswerkunternehmer
 Leonard Drory (1800–1866), britischer Ingenieur und Gaswerkunternehmer